Tecknaren kan syfta på

Tecknaren (film) – en amerikansk film med originaltiteln Sketch Artist
Tecknaren (tidning) – en tidning utgiven av  intresseorganisationen Svenska tecknare
Tecknaren (målning) – målning av den franske 1700-talskonstnären Jean Siméon Chardin.